Edward Augustus Holyoke ist der Name folgender Personen:

* Edward Augustus Holyoke (Mediziner, 1728) (1728–1829), US-amerikanischer Arzt
 Edward Augustus Holyoke (Mediziner, 1908) (1908–2001), US-amerikanischer Anatom